De ziekte van Niemann-Pick is een erfelijke lysosomale stapelingsziekte. Deze komt voor in verschillende typen, die onderling verschillen in het genetisch defect.

 Ziekte van Niemann-Pick type A
 Ziekte van Niemann-Pick type B
 Ziekte van Niemann-Pick type C
 Ziekte van Niemann-Pick type D, een variant die tegenwoordig niet meer als apart type wordt beschouwd maar gelijk blijkt aan type C.